Magyarország
 Magyarpolány (korábban Polány, Németpolány), település Veszprém megyében, az Ajkai járásban
 Polány, település Somogy megyében, a Kaposvári járásban
 Sorokpolány (korábban Polány), település Vas megyében, a Szombathelyi járásban